Марсејлс има више значења:
 Марсејлс (Илиноис)
 Марсејлс (Охајо)